Юнгинген (фамилия):
 Конрад фон Юнгинген (1355—1407) — 25-й великий магистр Тевтонского ордена
 Ульрих фон Юнгинген (1360 — 15 июля 1410) — 26-й великий магистр Тевтонского ордена

Юнгинген:
 Юнгинген () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.